Eichler har flere betydninger:
 , tysk botaniker
 Kit Eichler, dansk skuespiller
 Markus Eichler, tysk professionel cykelrytter

Tyske efternavne
Danske efternavne
Jødiske efternavne